Tarn peut faire référence à :
 Le Tarn, une rivière française.
 Le Tarn, un département français nommé comme la rivière qui le traverse.
 Le Tarn-et-Garonne, un département français où se trouve le confluent de la rivière et du fleuve.

Autres toponymes composés 
 Buzet-sur-Tarn est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.
 Laval-du-Tarn est une commune française, située dans le département de la Lozère en région Occitanie. 
 Layrac-sur-Tarn est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.
 Lisle-sur-Tarn est une commune française, située dans le département du Tarn en région Occitanie.
 La Magdelaine-sur-Tarn est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.
 Marssac-sur-Tarn est une commune française située dans le département du Tarn et la région Occitanie.
 Mirepoix-sur-Tarn est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie.
 Rivière-sur-Tarn est une commune française, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie.
 Saint-Rome-de-Tarn est une commune française, située dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie.
 Villemur-sur-Tarn est une commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Personnalités 
 William Woodthorpe Tarn, historien britannique spécialiste de l'époque hellénistique.